Monique Wilson (politica), politica van Saba
 Monique Wilson (actrice), Filipijns actrice
 Monique Wilson (priesteres), Brits priesteres in de Wicca-religie